His First Case – cortometraggio del 1913 diretto da Lorimer Johnston
His First Case – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
His First Case – cortometraggio del 1933 diretto da James W. Horne